CS — серія комп'ютерних ігор Counter-Strike
 CS — музичний сингл
 CS — цитратсинтаза
 CS — військове позначення 2-хлоробензальмалононітрилу, речовини подразнювальної дії
 CS — хімічна формула

Див. також 
 Cs — символ хімічного елемента Цезію